Mohamed Fofana (n. 7 marzo 1985), calciatore maliano attivo in Francia.
Mohamed Fofana (n. 7 maggio 1985), calciatore francese attivo in Italia.
Mohamed Fofana (n. 21 ottobre 1985), calciatore guineano attivo in Inghilterra e Finlandia.
Mohamed Fofana (n. 1988), calciatore francese attivo in Francia, Svezia e Inghilterra.